Rosay (Jura)
 Rosay (Seine-Maritime)
 Rosay (Yvelines)

Desambiguação